Yasukazu Ikari (jap. , Ikari Yasukazu) ist ein japanischer Astronom und Asteroidenentdecker.
Er nutzt für seine Beobachtungen überwiegend die Sternwarte von Moriyama (IAU-Code 900) in der Präfektur Shiga und entdeckte dort zwischen 1995 und 2000 insgesamt 20 Asteroiden, vier davon zusammen mit Robert McNaught.

Literatur 
 Lutz D. Schmadel: Dictionary of Minor Planet Names. 5th ed. Springer, Berlin 2003, ISBN 3-540-00238-3 (engl.; Voransicht bei Google Book Search)

Einzelnachweise 

Astronom (20. Jahrhundert)
Japaner
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann